Маринский — фамилия; имеет женскую форму Маринская.
 Маринский, Джейкоб (1918—2005) — американский химик, сооткрыватель элемента прометия.
 Маринский, Иван Антонович (1912—1992) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Топоним 
 Маринский — хутор в Волгоградской области.

 См. также 
 Маринская — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Маринский сельсовет — упразднённая административно-территориальная единица, существовавшая на территории Московской губернии и Московской области.
 Маринский сельский совет — входит в состав Горностаевского района Херсонской области Украины.
 Маринское — село в Горностаевском районе Херсонской области Украины.